Dimethyltryptamine, hallucinogene chemische verbinding
 Dimethyltereftalaat, organische verbinding die wordt gebruikt in de productie van polyester